Lukas Vejdemo (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Après avoir évolué pour l'équipe de jeunes du Djurgårdens IF, il fait ses débuts professionnels avec cette équipe en 2014 dans le championnat élite suédois. À l'issue de la saison 2014-2015, il est repêché par les Canadiens de Montréal au troisième tour,  rang au total, lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2015.

Il joue par la suite trois saisons complètes avec le Djurgårdens IF, puis le , il signe un contrat de deux saisons avec les Canadiens.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2012-2013 || Djurgårdens IF U20 || J20 SuperElit || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Djurgårdens IF U20 || J20 SuperElit || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Djurgårdens IF U20 || J20 SuperElit || 34 || 23 || 25 || 48 || 51 || 7 || 4 || 2 || 6 || 4
|-
| 2014-2015 || Djurgårdens IF || SHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Djurgårdens IF || SHL || 52 || 5 || 12 || 17 || 12 || 8 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Djurgårdens IF U20 || J20 SuperElit || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Djurgårdens IF || SHL || 48 || 4 || 4 || 8 || 8 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || Djurgårdens IF || SHL || 47 || 10 || 12 || 22 || 16 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2018-2019 || Rocket de Laval || LAH || 66 || 13 || 16 || 29 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Rocket de Laval || LAH || 47 || 9 || 10 || 19 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Canadiens de Montréal || LNH || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Södertälje SK || SHL || 16 || 2 || 8 || 10 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Rocket de Laval || LAH || 27 || 7 || 6 || 13 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Rocket de Laval || LAH || 34 || 6 || 10 || 16 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Canadiens de Montréal || LNH || 6 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-

| 13 || 2 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en janvier 1996
Naissance à Stockholm
Joueur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Canadiens de Montréal